Tento seznam uvádí sto nejvyšších vodopádů v Norsku

Externí odkazy 
 
 Nejvyšší vodopády Norska na webu World Waterfall Database
 Norské vodopády na webu World Wide Waterfalls

 
Seznamy vodopádů
Vodopády